Brule Point – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Brule Point – półwysep w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Brule Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Alberta;
 Brule Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador;
 Brule Point – dawna nazwa przylądka Brûlé Point w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Brule Point – dawna nazwa przylądka Weatherbies Point w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 Brûlé Point